al-Nahda Club ist der Name folgender Sportvereine:

 al-Nahda Club (Oman), omanischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Buraimi
 al-Nahda Club (Saudi-Arabien), saudi-arabischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Khobar.